100 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 10 grudnia, a finał 11 grudnia.

Mistrzynią świata w tej konkurencji została Węgierka Katinka Hosszú, dla której był to siódmy złoty medal na tych mistrzostwach. W finale Hosszú pobiła rekord swojego kraju (55,12) i 0,1 s wyprzedziła reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Kelsi Worrell, która ustanowiła nowy rekord obu Ameryk (55,22). Brąz wywalczyła Rikako Ikee z Japonii. Ikee poprawiła swój rekord świata juniorek, uzyskawszy czas 55,64.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:34 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:00 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 19:38 czasu lokalnego.

Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Przypisy 

K